Pospíšil je časté české příjmení. Je například nejčastějším příjmením obyvatel Olomouce. Náleží mimo jiné těmto významným osobnostem:

základní tvar
 Antonín Pospíšil (rozcestník) – více osob
 Bedřich Pospíšil (1881–1919) – československý politik, poslanec ČSL a organizátor katolické tělovýchovy
 Bohumil Pospíšil (1902–1974) – český spisovatel a cestovatel
 bratři Pospíšilové (Jindřich * 1942 a Jan * 1945) – dvacetinásobní mistři světa v kolové
 Ctirad Václav Pospíšil (* 1958) – katolický teolog, profesor UP
 Čeněk Pospíšil (1875–1917) – český politik, poslanec Říšské rady
 David Pospíšil (* 1970) – český hokejista
 Emil Pospíšil (1958–1994) – český folkový kytarista a skladatel
 František Pospíšil (rozcestník) – více osob
 Ivo Pospíšil (* 1952) – český literární vědec, pedagog a překladatel
 Ivo Pospíšil (* 1952) – český hudebník
 Jan Pospíšil – více osob
 Jarmil Pospíšil (* 1976) – český fotbalista a vinař
 Jaroslav Pospíšil – více osob
 Jindřich Pospíšil (* 1942) – český sportovec, mistr světa v kolové
 Jiří Pospíšil (rozcestník) – více osob
 Josef Pospíšil – více osob
 Jozef Pospíšil (1897–1976) – slovenský sochař
 Juraj Pospíšil (1931–2007) – slovenský hudební skladatel českého původu
 Karel Pospíšil (rozcestník) – více osob
 Leopold Pospíšil (Pospisil; 1923–2021) – americký antropolog práva českého původu
 Luboš Pospíšil (* 1950) – český hudebník
 Martin Pospíšil (* 1991) – český fotbalista
 Michael Pospíšil (* 1962) – český hudebník
 Michal Pospíšil (* 1979) – český fotbalista
 Miloslav Pospíšil (rozcestník) – více osob
 Miroslav Pospíšil (1890–1964) – český fotbalista, obránce
 Oliver Pospíšil (* 1970) – český politik ČSSD, bývalý náměstek primátora města Brna
 Pavel Pospíšil (* 1944) – český kuchař
 Peter Pospíšil (1944–2006) – slovenský házenkář
 Rostislav Pospíšil (* 1950) – moravský výtvarník a grafik
 Tomáš Pospíšil – více osob
 Václav Pospíšil (1935–2021) – český římskokatolický duchovní
 Vilém Pospíšil (rozcestník) – více osob
 Zbyněk Pospíšil (* 1981) – český basketbalista
 Zdeněk Pospíšil (rozcestník) – více osob

přechýlená podoba příjmení
 Alžběta Pospíšilová (1900–1994) – rodné jméno automobilové závodnice Elišky Junkové
 Jana Pospíšilová viz Jana Rychlá (* 1970) – česká tenistka
 Lenka Pospíšilová viz Lenka Černá (* 1966) – reprezentantka v házené, brankářka
 Marie Pospíšilová (* 1944) – československá atletka
 Marie Pospíšilová (1862) (1862–1943) – česká herečka
 Věra Cechlová Pospíšilová (* 1978) – česká atletka, diskařka
 Vlasta Pospíšilová (1935–2022) – česká scenáristka, animátorka a režisérka

Podobná příjmení 
 Pospíchal
 Pospěch

Reference 

Česká příjmení